Le tournoi de Binghamton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1969 organisée par la National Tennis League se dispute du 8 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Binghamton

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Binghamton
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en août 1969